Tibetoradix — рід прісноводних легеневих молюсків родини ставковикових (Lymnaeidae).

Поширення 
Усі представники роду є ендеміками Тибетського нагір'я (Китай).

Види 
 Tibetoradix hookeri (Reeve, 1850)
 Tibetoradix imitator Vinarski, Bolotov & Oheimb, 2021
 Tibetoradix khamensis Oheimb, Vinarski & Bolotov, 2021
 Tibetoradix kozlovi Vinarski, Bolotov & Aksenova, 2018
 Tibetoradix kruglovi Bolotov, Vinarski & Oheimb, 2021
 Tibetoradix transhimalayensis Oheimb, Bolotov & Vinarski, 2021

Примітки 

Легеневі
Роди молюсків